

Cinema 
 Da un momento all'altro (Moment to Moment) – film del 1966 diretto da Mervyn LeRoy
 Moment to Moment – film del 1975 diretto da Robert Downey Sr.

Musica 
 Moment to Moment – album di Art Farmer del 1983 
 Moment to Moment – album di Houston Person del 2010